Lapithos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Larnakas tis Lapithou, ort, Eparchía Kerýneias, 
 Lápithos (ort), Eparchía Kerýneias, 

Robotskapade Cypernförgreningar